Садо́вая у́лица — улица в городе Пушкине (Пушкинский район Санкт-Петербурга). Проходит от Железнодорожной улицы до Горной улицы в Гуммолосарах. Далее продолжается улицей Ломоносова.

Дорога той же конфигурации, какую сейчас имеет Садовая улица, была зафиксирована на карте 1860 года, и была основной улицей деревни Гуммолосары. Она составляла единую трассу с Гуммолосаровской дорогой, которая шла из Павловска (ныне Гуммолосаровская улица в Павловске).

Название Садовая улица было присвоено в советское время. Этимология неизвестна.

На участке между Горной и Гумилёвской улицами Садовая улица пересекает Тярлевский ручей, который под улицей протекает через водопропускную трубу. Причем с восточной стороны он закрыт незаконным забором. В 2016 году власти пообещали его убрать.

Перекрёстки 
 Железнодорожная улица
 1-й проезд
 Анциферовская улица
 Разъезжая улица
 Вокзальная улица
 Гумилёвская улица
 Улица Ломоносова / Горная улица

Примечания

См. также 
В Пушкине есть вторая Садовая улица — в исторической части города.